Märla kan avse:

 Märla (spiksorter) – en typ av U-formad spik 
 Märlkräftor – en ordning bland kräftdjuren inom överordningen Peracarida